Sputnik era una suite di test di conformità JavaScript. Lo scopo della suite di test era determinare quanto una implementazione JavaScript aderisse alla specifica ECMA-262, 5ª edizione, guardando solo a quelle caratteristiche che erano presenti anche nella 3ª edizione. Conteneva oltre 5000 test che toccavano tutti gli aspetti del linguaggio JavaScript. 

Il test è stato creato in Russia per testare la conformità del motore JavaScript V8 utilizzato in Google Chrome. 

Come parte della disattivazione di Google Labs, Google ha spento Sputnik. Tutti gli attuali test Sputnik sono stati incorporati nella suite di test Test262 di ECMA.

Note

Collegamenti esterni 

JavaScript